People&People - управляющая и инвестиционная компания. Основана 21 мая 2019 года в России. 

Центральный офис находится в Санкт-Петербурге.

В управлении People&People находятся 20 компаний и проектов на стадии венчурных инвестиций. Основные портфельные компании: «Грузовичкоф», «Таксовичкоф», «Достаевский», «Кисточки». С 1 мая 2022 года в портфель вошел агрегатор такси «Ситимобил» . С ноября 2022 года запущен агрегатор такси LuuLuu с возможностью договорной цены между водителем и пассажиром.

История 
Управляющая и инвестиционная компания People&People была основана в 2019 году предпринимателем Игорем Рудзием.

Под управлением P&P находится более 20 брендов в различных индустриях, таких как перевозки, логистика, IT услуги, доставка еды и т. д.

В 2020 году Венчурный фонд People&People инвестировал совместно с партнерами $500 тысяч в московского разработчика дронов UVL Robotics. Средства стартап направит на расширение бизнеса в США и на Ближнем Востоке, а также на производство беспилотных летательных аппаратов для доставки грузов и складской инвентаризации.

В мае 2022 People&People приобрели активы агрегатора такси Ситимобил. В рамках сделки были переданы также программное обеспечение, домены, приложения, сайты и др. В дальнейшем в агрегаторе такси планируется запуск грузового направления в конце 2022 года и лизинговой компании Ситипарка в 2023 году.

Бренды 
Основными брендами в портфеле являются:
 Грузовичкоф — компания, осуществляющая малотоннажные грузоперевозки. Присутствие в более чем 120 городах России и СНГ.
 Ситимобил — агрегатор такси. На данном этапе занимается активным привлечением водителей и пользователей в сервис. Присутствие в 70 городах России.
 Таксовичкоф — агрегатор такси. Город основания и основного распространения - Санкт-Петербург. Развивается в более чем 20 городах России, а также в Казахстане и Беларуси.
 Dostaевский — компания по доставке еды и напитков. Основная модель бизнеса - dark kitchen. Работает в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске.
 Автофлот — компания логистики для DIY сетей.
 Kistochki — сеть студий маникюра в Санкт-Петербурге. 

Консолидированная GMV портфельных брендов в 2021 году превысила 13 млрд руб. С учетом M&A активностей в 2022 году ожидается GMV порядка 20 млрд руб.

Примечания 

Венчурные компании
Бизнес